Estrela (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Estrela (Lissabon), een historische wijk in Lissabon